Стаббс () — фамилия. Известные носители:
 Стаббс, Алан (род. 1971) — английский футболист и тренер.
 Стаббс, Гарри Клемент (псевдоним Хол Клемент; 1922—2003) — американский писатель-фантаст.
 Стаббс, Джордж (1724—1806) — английский художник и учёный-биолог.
 Стаббс, Имоджен (род. 1961) — английская актриса и драматург.
 Стаббс, Леви (1936—2008) — американский певец, один из основателей группы «The Four Tops».
 Стаббс, Реджинальд Эдвард (1876—1947) — британский колониальный чиновник, в разное время губернатор Цейлона, Гонконга, Ямайки, Кипра.
 Стаббс, Ренне (род. 1971) — австралийская теннисистка.
 Стаббс, Томас (ум. между 1381 и 1399) — английский хронист и богослов.
 Стаббс, Уна (1937—2021) — английская актриса.
 Стаббс, Фрэнк (1888—1915) — британский военнослужащий, кавалер креста Виктории.

Другое 
 Стаббс (род. 1997) — кот, талисман и «почётный мэр» местности Талкитна, Аляска.